Battegay ist der Familienname folgender Personen:

 Edouard Battegay (* 1956), Schweizer Internist
 François Battegay, französischer Tennisspieler
 Lionel Battegay (* 1997), Schweizer Webvideoproduzent
 Manuel Battegay (* 1960), Schweizer Infektiologe und Wissenschaftler
 Raymond Battegay (1927–2016), Schweizer Psychiater und Psychoanalytiker